EPLA steht für
 Europäisches Polizei-Leistungsabzeichen
 European Patent Litigation Agreement, siehe Europäisches Übereinkommen über Patentstreitigkeiten
 Elektronische Platzreservierung der DR, siehe Deutsche Reichsbahn (1945–1993)

EPLA